Соревнования по дзюдо среди женщин в категории до 63 кг на летних Олимпийских играх 2020 года прошли 27 июля на арене «Ниппон Будокан». В соревнованиях приняли участие 31 спортсменка из 31 стран.

Олимпийской чемпионкой 2016 года в данной дисциплине является словенка Тина Трстеняк, которая занимала второе место в рейтинге. Она дошла до финального поединка, где уступила новой олимпийской чемпионке и лидеру мирового рейтинга француженке Кларисс Агбеньену. Бронзовые медали завоевали итальянка Мария Чентраннкьо, занимавшая 20-е место в рейтинге. Итальянка победила в матче за третье место Юул Франссен из Нидерландов. Вторую бронзу завоевала Катерин Бошемен-Пинар из Канады, оказавшаяся в борьбе за третье место сильнее венесуэлки Анрикелис Барриос.

Медалисты

Квалификация 
По правилам соревнований, от каждой страны может участвовать только одна дзюдоистка.

Япония как страна-хозяйка Олимпийских игр получила право без квалификации представить одну дзюдоистку. Основная квалификация на Олимпийские игры проходила на основе рейтинга от 28 июня 2021 года. Окончательное решение Международная федерация дзюдо приняла 5 июля.

Помимо 18 квалифицировавшихся по рейтингу дзюдоисток, дополнительные путёвки на Олимпиаду получили три европейские спортсменки: сербка Аня Обрадович, испанка Кристина Кабанья Перес и датчанка Лерке Ольсен; две африканки: Даниэлла Номенджанахари из Мадагаскара и Сандрин Билье из Кабо-Верде; две американки: Приска Авити Алькарас из Мексики и Эстефания Гарсия из Эквадора; три азиатки: Ха Хи Чу из Южной Кореи, Киёми Ватанабэ из Филиппин и Фарангиз Ходжиева из Узбекистана. Дополнительно были приглашены представительница команды беженцев Муна Дахук и Серхия Давид из Гондураса.

Сетка

Турнир

Утешительный раунд

Примечания